Příjmení Knopfler může nést:

 David Knopfler (* 1952), britský zpěvák, skladatel, kytarista a klavírista
 Mark Freuder Knopfler (* 1949), britský kytarista, zpěvák a skladatel